

Sciences humaines et sociales 
Achés ou Aché peut désigner :
 Achés, également appelés Guayakis, des indigènes chasseurs-cueilleurs de l'est du Paraguay ;
 aché, ou guayaki, une langue tupi-guarani parlée au Paraguay.

Anthroponyme

Prénom

Patronyme 

famille
 famille d'Aché (ou d'Achey), une ancienne famille noble de Normandie dont l'origine remonte au  ;

personnalités
 Anne Antoine d'Aché (1701-1780), un officier de marine et gentilhomme français du  ;
 Guillaume d'Aché (≈1647-1713), un officier de marine et aristocrate français des  ;
 Robert-François Aché de Serquigny (1758-1809), un officier de marine.

Toponyme 

 Aché, un village du raïon de Lazarevskoïe, appartenant à l'ensemble balnéaire du Grand Sotchi ;
 Aché, une petite rivière côtière du sud de la Russie, qui se jette dans la mer Noire à Aché.

Voir aussi 
 Aché Lhamo (« sœur-déesse »), un opéra populaire tibétain